Сандоми́рське воєво́дство () — адміністративна одиниця в історії Польщі.
Сандомирське воєводство (до 1795) — адміністративна одиниця Королівства Польського та Речі Посполитої.
Сандомирське воєводство (1793) — адміністративна одиниця Речі Посполитої.
Сандомирське воєводство (1816—1837) — адміністративна одиниця Царства Польського.
Сандомирське воєводство (1939) — адміністративна одиниця Польської республіки.

Адміністративний поділ Польщі